Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Okinawa, en honor de la batalla de Okinawa.

 El , iba a ser una portaaviones de escolta, pero fue cancelado antes de su finalización .
 El , fue un[buque de asalto anfibio en servicio desde 1962 hasta 1992.

Otros usos:
El  es una nave en la serie de ficción Star Trek.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos